Timberlane kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Timberlane (Illinois)
Timberlane (Louisiana)